Альтерация:

 Альтерация (музыка) — повышение или понижение какого-либо звука без изменения его названия.
 Альтерация (биология) — изменение структуры клеток, тканей и органов, вызванное нарушением их жизнедеятельности.